Гаязова — башкирская фамилия, женская форма фамилии . Известные носители:
 Гаязова, Гульслу Халиловна (1936—2004) — штукатур-маляр, Герой Социалистического труда.
 Гаязова, Дарья (род. 1983) — канадская лыжница российского происхождения, участница Олимпийских игр в Ванкувере, призёрка этапа Кубка мира.